Renault Sherpa 2 —  лёгкий тактический полноприводный грузовик. Предназначен для выполнения задач в  труднопроходимой и бездорожной местности. Имеет грузоподъёмность от 2 до 3 тонн.

См. также 
 Peugeot P4
 ACMAT
 PVP

Источники 
 Официальный веб-сайт Renault Trucks Defense 
 Achats-Industriels.com 

Колёсные автомобили военного назначения
Sherpa 2